Эндрю Джексон Даунинг (; 1815, Ньюберг, округ Ориндж, штат Нью-Йорк — 1852, при пожаре на судне на реке Гудзон) — американский ландшафтный архитектор и дизайнер, работавший в неоготическом стиле, писатель и журналист.

Жизнь и творчество 
Эндрю Даунинг родился в семье садового мастера. После окончания школы в 16-летнем возрасте начинает работать в садовом хозяйстве отца. Уже тогда у молодого человека появляется интерес к разбивке парков и ландшафтной архитектуре. Даунинг начинает изучать ботанику, парковое планирование и сельскую архитектуру и вскоре (в 1830-е годы) уже пишет статьи по этой тематике в различных газетах и журналах по садоводству. В 1841 году выходит в свет его первая книга «A Treatise on the Theory and Practice of Landscape Gardening, Adapted to North America» (Заметки по теории и практике разбивки садов применительно к Северной Америке). Книга имела успех среди интересующихся этой областью знаний, тем более что Заметки… были первой книгой о ландшафтном дизайне, выпущенной в США. В 1842 году Даунинг в соавторстве с известным архитектором А. Дж. Дэвисом, пишет и издаёт книгу «Cottage Residences» (Коттеджи), где предлагаются различные варианты коттеджных построек, сочетавших черты архитектуры романтизма с типичным английским сельским стилем (Питтуреск). Эта книга также сыграла большую роль в распространении в американском архитектурном интерьере т. н. комнатной готики.

В 1845 году Э. Дж. Даунинг пишет, совместно со своим братом Чарльзом, сочинение по ботанике «Fruits and Fruit Trees of America» (Плоды и плодовые деревья Америки), ставшее на длительное время образцовым в этой области. Ей следует «Архитектура сельских зданий», вышедшая в 1850 году. Получив в 1840-е годы известность знатока в области сельской архитектуры и паркового дизайна, Даунинг в 1846 году становится шеф-редактором журнала The Horticulturist и возглавляет его до своей гибели в 1852 году. Журнал занимался вопросами садоводства, плодоводства, ботаники, сельской и парковой архитектуры. В этом журнале Даунинг впервые высказал предложение о разбивке в Нью-Йорке Центрального парка (эту идею Даунинга впоследствии осуществили его ученики и компаньоны). В своём издании он выступил также с предложением об открытии в США государственных сельскохозяйственных школ.

В 1850 писатель совершает поездку в Европу и в Англии знакомится с художником и архитектором Калвертом Воксом, который настолько увлекается идеями Даунинга по созданию ландшафтных проектов в сельской местности, что соглашается на переезд в США для совместной работы. Даунинг создаёт в Ньюберге архитектурное бюро, в котором, кроме него и Вокса, работает также и Фредерик Кларк Уитерс. В 1852 году Вокс становится партнёром Даунинга по фирме. Совместно они работают над такими важными проектами, как разбивка парковой зоны у Белого дома и Смитсоновского института в Вашингтоне.

Э. Дж. Даунинг трагически погиб во время взрыва на пароходе «Генри Клей», на котором он с женой и её родственниками совершал прогулку по реке Гудзон. При взрыве судно охватило пламенем, однако архитектор успел выпрыгнуть за борт, предварительно выбросив одно из кресел. В то время как его жена ухватилась за плавающий предмет мебели, сам Эндрю бросился на помощь другой женщине, взывавшей на помощь неподалёку. Женщина в панике ухватилась за шею своему спасителю и вместе с ним ушла на дно. Прах архитектора был впоследствии опознан по некоторым имевшимся у него металлическим предметам. Похоронен в родном городе. Архитектурное бюро Даунинга продолжило свою работу в составе Вокса и Уитерса.

Увековечение памяти 

 В 1889 году город Ньюберг предложил архитекторам Воксу и Уитерсу разбить новый парк. Заказ был принят при условии, что этот парк будет носить имя их бывшего учителя. В 1897 году Даунинг-парк был открыт.
 О заслугах Э. Дж. Даунинга напоминает памятник ему, установленный перед зданием Смитсоновского института.
 Ботаник Джон Торри назвал в честь своего коллеги род растений  семейства Колокольчиковые.
 Дом Плумбуша считается воплощением идей Даунинга и это стало причиной внесения его в национальный реестр исторических мест США.

Галерея

Сочинения по архитектуре 
 A Treatise on the Theory and Practice of Landscape Gardening, Adapted to North America, 1841.
 Cottage Residences: or, A Series of Designs for Rural Cottages and Adapted to North America, 1842; reprinted as Andrew Jackson Downing, Victorian Cottage Residences, Dover Publications, 1981.
 The Architecture of Country Houses: Including Designs for Cottages, and Farm-Houses and Villas, With Remarks on Interiors, Furniture, and the best Modes of Warming and Ventilating, D. Appleton & Company, 1850; reprinted as Andrew Jackson Downing, The Architecture of Country Houses, Dover Publications, 1969.

Примечания

Литература 
 Charles E. Beveridge and David Schulyer, eds., Creating Central Park, 1857—1861.
 David Schuyler, Apostle of Taste: Andrew Jackson Downing, 1815—1852.
 Judith K. Major, «To Live in the New World: A. J. Downing and American Landscape Gardening.»
 Roy Rosenzweig and Elizabeth Blackmar, The Park and the People: A History of Central Park
 

Архитекторы США
Ботаники США
Ландшафтные архитекторы
Жертвы кораблекрушения
Погибшие на пожаре